Pathfinder  (explorador de caminhos) pode ser:
 Pathfinder, automóvel da Nissan.
 Pathfinder, filme de 2007.
 Pathfinder, a sonda espacial.
 Pathfinder, banda musical.
 Pathfinder, o Vaivém espacial.
 Pathfinder Roleplaying Game, um jogo de RPG.

Meio militar
Precursor, um tipo de soldado, também conhecido em inglês como pathfinder.

Desambiguação